Алексей Зотиков:
 Зотиков, Алексей Алексеевич (род. 1939) — российский политик.
 Зотиков, Алексей Львович (род. 1960) — украинский журналист, сценарист.